Charles Oliver Bell, calciatore e allenatore inglese.
 Charles Bell, calciatore samoano.
 Charles Bell, medico britannico, eponimo della paralisi di Bell